Itaúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaúna (ort), Minas Gerais, 
 Itaúna (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar